Termin MLH ima više značenja.

 Monoterpen epsilon-laktonska hidrolaza, enzim
 Mari Luiz Hankok